Васильев Илья Сергеевич (род. 26 мая 1983, Киров, СССР) — российский певец, телеведущий, конферансье, шоумен, финалист национального телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Секрет успеха», победитель конкурса артистов эстрады «Ялта-Москва-транзит», призёр Четвёртых молодёжных Дельфийских игр России, выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных отделения эстрадно-джазового пения.

Биография 
Родился 26 мая 1983 года в Кирове в музыкальной семье. Мать, Ирина Леонидовна — педагог по фортепиано, у деда, Леонида Ильича — абсолютный слух, один из старших родственников Ильи — Михаил Борисович — был аккомпаниатором у Александра Вертинского.

В 1987 году, в возрасте четырёх лет, был отдан в подготовительный класс музыкальной школы № 1 города Кирова. Вскоре стал солистом хора под управлением Заслуженной артистки России Т. С. Воробьёвой, параллельно обучался игре на фортепиано и саксофоне. За время обучения в музыкальной школе неоднократно становился призёром различных городских и областных конкурсов, выступал на ведущих площадках города и области.

В 1997 году, по окончании музыкальной школы, стал индивидуально заниматься вокалом при Кировском колледже искусств.

В 2001 году закончил десятилетнее обучение в Вятской гуманитарной гимназии с углублённым изучением английского языка, пройдя дополнительно годичную языковую стажировку в Нидерландах по программе обмена школьниками разных стран мира «AFS». Первое высшее образование также получил в Кирове — в Вятском государственном гуманитарном университете (специальность «менеджмент»).

Учёбу совмещал с работой в Правительстве Кировской области — департаменте культуры и искусства, занимая должность специалиста 1-й категории по работе с концертными организациями. В годы обучения в вузе был участником команды КВН Кировской области, вёл концертную деятельность. В 2001, 2002 и 2003 годах становился призёром Всероссийских студенческих вёсен в номинации «Эстрадный вокал» (Самара, Пермь, Волгоград).

В 2002 году стал обладателем «Гран-при» открытого телевизионного конкурса «Вятские зори».

В 2005 году стал золотым призёром конкурса эстрадных исполнителей «Русского радио» в Кирове — «Граммофон на Вятке». В 2005 году стал призёром Четвёртых молодёжных Дельфийских игр России в номинации «Эстрадное пение» (третье место).

В 2006 году переехал жить в Москву, поступив в Российскую академию музыки им. Гнесиных на отделение эстрадно-джазового вокала.

В 2007 году участвовал в национальном конкурсе эстрадных исполнителей, телепроекте «Секрет успеха». В финальном концерте телепроекта выступал в дуэте с Надеждой Бабкиной и театром «Русская песня», что привело к дальнейшему сотрудничеству с театром Н. Бабкиной и во многом определило направление творческого развития Васильева как певца.

В 2008 году стал победителем в номинации «Вокальный жанр» в международном конкурсе артистов эстрады «Ялта-Москва-Транзит». По инициативе Ильи Васильева и при участии хореографа Ксении Рогозиной была создана арт-группа «Васильев и Василисы».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Васильев Илья, Надежда Бабкина и театр «Русская песня»

Выпускники Вятского гуманитарного университета
Конферансье
Шоумены России
Лауреаты Молодёжных Дельфийских игр России